La révolution burkinabé fait référence à :
 La première révolution burkinabé de 1983 à 1987 ;
 La deuxième révolution burkinabé de 2014.